Eichenhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Eichenhofer (* 1950),  deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Sandra Eichenhofer († 2015), deutsche Reitsportlerin
 Christiane Eichenhofer, Gründerin und Organisatorin der  Christiane Eichenhofer Stiftung